L'edizione 2022-2023 è la cinquantaduesima edizione del campionato italiano di Serie B di calcio femminile. Il campionato è iniziato il 18 settembre 2022 e si concluderà il 28 maggio 2023.

Stagione

Novità 
Rispetto all'edizione precedente il numero di squadre partecipanti è passato da 14 a 16. Infatti, dalla Serie A 2021-2022 sono state retrocesse in Serie B il , la  e il , mentre dalla Serie B 2021-2022 è stato promosso solamente il . Inoltre, al termine della precedente stagione sono state retrocesse in Serie C il , la  e la , mentre dalla Serie C 2021-2022 sono state promosse tutte e tre le vincitrici dei gironi, ossia ,  e .

La  ha ceduto il proprio titolo sportivo di partecipazione al campionato di Serie B alla , che aveva militato in Serie C nella precedente stagione. Il  ha ceduto il proprio titolo sportivo al , che militava in Serie C.

Formato 
Le 16 squadre partecipanti si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 30 giornate. Al termine del campionato la squadra prima classificata viene promossa direttamente in Serie A, mentre la seconda classificata accede a uno spareggio promozione-retrocessione contro la nona classificata in Serie A. Retrocedono direttamente in Serie C le squadre classificate alle ultime tre posizioni.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti 
Aggiornata al 12 marzo 2023.

Classifica 
Aggiornata al 19 marzo 2023. Fonte: sito ufficiale FIGC.

Legenda:
      Promossa in Serie A 2023-2024.
  Ammessa ai play-off. 
      Retrocesse in Serie C 2023-2024.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
Punti negli scontri diretti
Differenza reti negli scontri diretti
Differenza reti generale
Reti realizzate in generale
Sorteggio

Risultati

Tabellone 
Aggiornato al 19 marzo 2023.

Calendario 
Il calendario è stato pubblicato il 12 agosto 2022.

Statistiche 
Aggiornate al 19 marzo 2023.

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Individuali

Classifica marcatrici

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2022
Calcio nel 2023
2022